Sezon 1992 Formuły 1 – 43. sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 1 marca na torze Kyalami w Midrand w Południowej Afryce, a zakończył się 8 listopada na torze Adelaide Street Circuit w Adelaide w Australii.

Mistrzem świata kierowców został po raz pierwszy (i jedyny) Nigel Mansell, natomiast  mistrzem świata wśród konstruktorów został po raz piąty zespół Williams.

Lista startowa

Zmiany silników 
 Brabham: Yamaha → Judd
 BMS Scuderia Italia: Judd → Ferrari
 Footwork:  Ford → Mugen-Honda
 Jordan: Ford → Yamaha
 Ligier: Lamborghini → Renault
 Minardi: Ferrari → Lamborghini
 Tyrrell: Honda → Ilmor

Zmiany przed sezonem

Zmiany wśród zespołów 
 Po zaledwie jednym sezonie, z powodu kłopotów finansowych, z mistrzostw wycofał się zespół Modena.
 Po pięciu sezonach, Coloni sprzedał swój zespół Andrei Sassettiemu, przez co ekipa zmieniła nazwę na Andrea Moda Formula. Kierowcami zostali Alex Caffi i Enrico Bertaggia.
 Po dwóch sezonach, Leyton House powrócił do nazwy March. Kierowcami brytyjskiej ekipy byli Karl Wendlinger i Paul Belmondo, który zastąpił Maurício Gugelmina.
 Po sezonie, stajnia Larrousse zmieniła nazwę na Central Park Venturi Larrousse, po zakupie 65% udziałów we francuskiej ekipie przez monakijskie przedsiębiorstwo Venturi, w związku z czym samochody nosiły nazwę Venturi. Kierowcami zespołu byli Bertrand Gachot i Ukyō Katayama, który zastąpił Aguriego Suzukiego.

Zmiany wśród kierowców 
 Brabham wymienił skład kierowców. Eric van de Poele zastąpił Martina Brundle, natomiast Giovanna Amati zajęła miejsce Marka Blundella. Włoszka była pierwszą kobietą w Formule 1 od 1980.
 Jordan nie przedłużył kontraktu z Alessandro Zanardim i Andreą de Cesarisem. Nowymi kierowcami zostali Stefano Modena i Maurício Gugelmin.
 Tyrrell nie przedłużył kontraktu z Satoru Nakajimą i Stefano Modeną. Nowymi kierowcami zostali Olivier Grouillard i Andrea de Cesaris
 Aguri Suzuki zastąpił Alexa Caffiego w ekipie Footwork.
 Andrea Chiesa zastąpił Oliviera Grouillarda w zespole Fondmetal.
 Ivan Capelli został nowym partnerem zespołowym Jeana Alesiego w zespole Ferrari.
 Martin Brundle zastąpił Nelsona Piqueta w ekipie Benetton.

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany wśród zespołów 
 Po Grand Prix Węgier, z powodu problemów finansowych, z mistrzostw wycofał się zespół Brabham. Łącznie zespół wywalczył cztery tytuły mistrzowskie wśród kierowców i dwa wśród konstruktorów.
 Przed wyścigiem o Grand Prix Włoch, zespół Andrea Moda Formula został zdyskwalifikowany do końca sezonu, z powodu stawienia Formuły 1 w złym świetle, po aresztowaniu właściciela i szefa zespołu Andrei Sassettiego. W związku z tym, ekipa została rozwiązana.
 Po Grand Prix Włoch, z powodu recesji i słabych wyników, z mistrzostw wycofała się ekipa Fondmetal.

Zmiany wśród kierowców 
 Po Grand Prix Meksyku, zespół Andrea Moda Formula zmienił całkowicie skład kierowców. Alexa Caffiego i Enrico Bertaggię zastąpili Roberto Moreno i Perry McCarthy.
 Po Grand Prix Brazylii, Damon Hill zastąpił Giovannę Amati.
 W trakcie jednej z sesji treningowych do Grand Prix Francji, Christian Fittipaldi uległ wypadkowi. Jego zastępcą został Alessandro Zanardi. Brazylijczyk wrócił do kokpitu Minardi przed Grand Prix Belgii.
 Po Grand Prix Niemiec, Eric van de Poele zastąpił Andreę Chiesę.
 Po Grand Prix Węgier, Emanuele Naspetti zastąpił Paula Belmondo.
 Po Grand Prix Portugalii, Ivan Capelli został wyrzucony z zespołu, a jego miejsce zajął Nicola Larini. Również po tym wyścigu, Karl Wendlinger został zastąpiony przez Jana Lammersa.

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Po sezonie 1991, z kalendarza zdjęto wyścig o Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Jego miejsce zajął wyścig o Grand Prix Południowej Afryki, który wrócił po sześcioletniej przerwie.
 Grand Prix Hiszpanii zostało przesunięte z września na maj.
 Grand Prix Meksyku zostało przesunięte z czerwca na marzec.
 Grand Prix San Marino zostało przesunięte z kwietnia na maj.

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy 

1992 w Formule 1